Bogaczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bogaczów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bogaczów, un village de la powiat de Zielona Góra dans la voïvodie de Lubusz
 Bogaczów, un village de la powiat de Żary dans la voïvodie de Lubusz